Plaats in Indonesië
 Umbulrejo (Jogorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Umbulrejo (Umbulsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java